Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Grenade:

  – cacciatorpediniere della classe G varato nel 1935 e affondato nel 1940
 HMS Grenade (G53) – cacciatorpediniere della classe Weapon ordinato nel 1943 ma cancellato nel 1944 prima di essere impostato